Бра́йан Хе́нтон (, 19 сентября 1946 года, Касл Донингтон, Лестершир) — британский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Чемпион Европы Формулы-2 1980 года.

Биография 
Родился и вырос в Касл Донингтоне рядом со знаменитым автодромом Донингтон Парк. Работал продавцом мотоциклов, стартовал в любительских гонках. В 1970 году дебютировал в британской «Формуле-Ви», на следующий год стал чемпионом «Формулы-Ви». В 1972 году стал вице-чемпионом британской «Формулы-Супер-Ви», после чего перешёл в британскую «Формулу-3», в которой выиграл два первенства в 1974 году, одержав 17 побед в сезоне. В том же году дебютировал в европейском чемпионате «Формулы-2», в первой же гонке в Муджелло финишировал шестым. В 1975 году стартовал в чемпионате «Формулы-2», выступая за собственную команду, дважды поднимался на третью ступень подиума, также принял участие в двух гонках сезона 1975 чемпионата мира «Формулы-1» в составе команды «Лотус».

В 1976 году Хентон продолжил выступления в чемпионате «Формулы-2» за команду «Уиткрофт Рэйсинг», очков не набрал, после чего купил автомобиль «Марч 761» и в 1977 году вернулся в чемпионат мира «Формулы-1», заявив собственную команду «Бритиш F1 Рэйсинг». После трёх непройденных квалификаций принял участие в двух Гран-при за команду HB Bewaking Alarm Systems, после чего прекратил участие в чемпионате мира и вновь переключился на «Формулу-2». В том же 1977 году он одержал первую победу в чемпионате Европы «Формулы-2», а после перехода в 1979 году в команду «Тоулмен» одержал за два года пять побед и завоевал титул чемпиона Европы 1980 года. После того, как «Тоулмен» в 1981 году перешёл в «Формулу-1», вместе с ним в чемпионат мира вернулся и Хентон, но всего лишь одна пройденная квалификация в 12 этапах сезона вынудила его на сезон 1982 года перейти в команду «Эрроуз», где ему также не сопутствовала удача, и уже в четвёртой гонке сезона года он оказался в команде «Тиррелл», где его лучшим результатом стало седьмое место в Гран-при Германии. В Гран-при Великобритании показал лучшее время круга. За всю свою карьеру в «Формуле-1» Брайан Хентон так и не набрал очков. По окончании сезона завершил гоночную карьеру и занялся бизнесом.

Результаты гонок в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 Биография
 

Родившиеся в 1946 году
Родившиеся 19 сентября
Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Boro
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Toleman
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Arrows
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков